Антропос (; «человек»; ) — термин греческого происхождения. Часть выражения в Новом Завете, переведённого на русский язык как «сын человеческий».

 Антропос — седьмой эон, рождённый эонами Смысл (Λόγος) и Жизнь (Ζωή); первочеловек.
 «Антропос» (с 1906; Австрия) — научный журнал по культурной антропологии и истории религий.

См. также 
 Антропо